Les Bufonidae sont une famille d'amphibiens. Elle a été créée en 1825 par John Edward Gray (1800-1875).

Répartition 

Les espèces des 52 genres de cette famille se rencontrent sur tous les continents sauf dans les régions australiennes, malgaches et de l'océan Indien.

Seules trois espèces sont présentes en France Bufo bufo, le Crapaud commun ; Epidalea calamita, le Crapaud calamite, présent en France sauf en Corse et Bufotes viridis, le Crapaud vert, présent en Corse et dans l'est de la France.

Description 

Cette famille inclut les vrais crapauds du genre Bufo et des genres apparentés, qui sont des animaux terrestres en dehors de la saison de reproduction, actifs au crépuscule et la nuit, avec une pupille horizontale, un corps trapu, une peau verruqueuse et de grosses glandes parotoïdes derrière les yeux. Mais il existe aussi dans cette famille des anoures plus sveltes à peau lisse et des espèces arboricoles.

Les caractères partagés par les espèces de cette famille sont :
 présence d'organe de Bidder : chez les Bufonidés mâles, il existe une structure interposée entre testicule et corps adipeux et interprétée comme un ovaire atrophique. Si les testicules sont chirurgicalement enlevés, l'organe de Bidder se développera et se différenciera en ovaire fonctionnel ;
 absence de dents ;
 absence du muscle postérieur constricteur ;
 l'origine du muscle dépresseur de la mandibule est seulement le squamosal ;
 présence de corps gras inguinal (réserve de graisse leur permettant de parcourir de grandes distances à la sortie de l'hibernation) ;
 crâne bien ossifié.
La taille des Bufonidés va de  à plus de .

Taxonomie

Liste des genres 
Selon  :
 Adenomus Cope, 1861
 Altiphrynoides Dubois, 1987
 Amazophrynella Fouquet, Recoder, Teixeira, Cassimiro, Amaro, Camacho, Damasceno, Carnaval, Moritz & Rodrigues, 2012
 Anaxyrus Tschudi, 1845
 Ansonia Stoliczka, 1870
 Atelopus Duméril & Bibron, 1841
 Barbarophryne Beukema, de Pous, Donaire-Barroso, Bogaerts, Garcia-Porta, Escoriza, Arribas, El Mouden & Carranza, 2013
 Blythophryne Chandramouli, Vasudevan, Harikrishnan, Dutta, Janani, Sharma, Das & Aggarwal, 2016
 Bufo Garsault, 1764
 Bufoides Pillai & Yazdani, 1973
 Bufotes Rafinesque, 1814
 Capensibufo Grandison, 1980
 Churamiti Channing & Stanley, 2002
 Dendrophryniscus Jiménez de la Espada, 1870
 Didynamipus Andersson, 1903
 Duttaphrynus Frost, Grant, Faivovich, Bain, Haas, Haddad, de Sá, Channing, Wilkinson, Donnellan, Raxworthy, Campbell, Blotto, Moler, Drewes, Nussbaum, Lynch, Green & Wheeler, 2006
 Epidalea Cope, 1864
 Frostius Cannatella, 1986
 Ghatophryne Biju, Van Bocxlaer, Giri, Loader & Bossuyt, 2009
 Incilius Cope, 1863
 Ingerophrynus Frost, Grant, Faivovich, Bain, Haas, Haddad, de Sá, Channing, Wilkinson, Donnellan, Raxworthy, Campbell, Blotto, Moler, Drewes, Nussbaum, Lynch, Green & Wheeler, 2006
 Laurentophryne Tihen, 1960
 Leptophryne Fitzinger, 1843
 Melanophryniscus Gallardo, 1961
 Mertensophryne Tihen, 1960
 Metaphryniscus Señaris, Ayarzagüena & Gorzula, 1994
 Nannophryne Günther, 1870
 Nectophryne Buchholz & Peters, 1875
 Nectophrynoides Noble, 1926
 Nimbaphrynoides Dubois, 1987
 Oreophrynella Boulenger, 1895
 Osornophryne Ruiz-Carranza & Hernández-Camacho, 1976
 Parapelophryne Fei, Ye & Jiang, 2003
 Pedostibes Günther, 1876
 Pelophryne Barbour, 1938
 Peltophryne Fitzinger, 1843
 Phrynoidis Fitzinger, 1842
 Poyntonophrynus Frost, Grant, Faivovich, Bain, Haas, Haddad, de Sá, Channing, Wilkinson, Donnellan, Raxworthy, Campbell, Blotto, Moler, Drewes, Nussbaum, Lynch, Green & Wheeler, 2006
 Pseudobufo Tschudi, 1838
 Rentapia Chan, Grismer, Zachariah, Brown & Abraham, 2016
 Rhaebo Cope, 1862
 Rhinella Fitzinger, 1826
 Sabahphrynus Matsui, Yambun & Sudin, 2007
 Schismaderma Smith, 1849
 Sclerophrys Tschudi, 1838
 Strauchbufo Fei, Ye & Jiang, 2012
 Truebella Graybeal & Cannatella, 1995
 Vandijkophrynus Frost, Grant, Faivovich, Bain, Haas, Haddad, de Sá, Channing, Wilkinson, Donnellan, Raxworthy, Campbell, Blotto, Moler, Drewes, Nussbaum, Lynch, Green & Wheeler, 2006
 Werneria Poche, 1903
 Wolterstorffina Mertens, 1939
 Xanthophryne Biju, Van Bocxlaer, Giri, Loader & Bossuyt, 2009
 Incertae Sedis :
 Bufo hadramautinus Cherchi, 1963
 Bufo scorteccii Balletto & Cherchi, 1970

Phylogénie 
La phylogénie suivante de la plupart des genres de la famille est basée sur Portik et Papenfuss, 2015, Chan et al., 2016, Chandramouli et al., 2016, et Kok et al., 2017

{{clade
|1=Melanophryniscus
|2={{clade
|1=
|2={{clade
|1=Amazophrynella
|2={{clade
|1=Dendrophryniscus
|2={{clade
|1=Nannophryne
|2={{clade
|1=Peltophryne
|2={{clade
|1=Rhaebo
|2={{clade
|1=
|2={{clade
|1={{clade
|1=
|2={{clade
|1=Sclerophrys
|2={{clade
|1=
|2={{clade
|1=Capensibufo
|2=Mertensophryne
}}
}}
}}
}}
|2=
}}
|2=
}}
|2=
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}
}}

 Publication originale 
 Gray, 1825 : A synopsis of the genera of reptiles and Amphibia, with a description of some new species. Annals of Philosophy, London, , ,  (texte intégral).

 Voir aussi 
 Liens externes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bibliographie
 Pramuk J.B., Robertson T., Sites Jr J.W. & Noonan B . (2008)  Around the world in 10 million years: biogeography  of the nearly cosmopolitan true toads (Anura: Bufonidae)''.  Global Ecol. Biogeogr.,  17  : 72–83

Notes et références 

Bufonidae
Famille d'anoures (nom scientifique)